De Nederlandse gemeente Roermond is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
 Wijk 00 Centrum (CBS-wijkcode:095700)
 Wijk 01 Roermond-Oost (CBS-wijkcode:095701)
 Wijk 02 Roermond-Zuid (CBS-wijkcode:095702)
 Wijk 03 Maasniel (CBS-wijkcode:095703)
 Wijk 04 Donderberg en Roosendael (CBS-wijkcode:095704)
 Wijk 05 Donderberg en Hoogvonderen (CBS-wijkcode:095705)
 Wijk 06 Asenray (CBS-wijkcode:095706)
 Wijk 07 Herten (CBS-wijkcode:095707)
 Wijk 08 Swalmen (CBS-wijkcode:095708)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

|}